Элизабет Милбэнк Андерсон (; 1850—1921) — американская общественная деятельница и благотворитель. Поддерживала широкий спектр оздоровительных и социальных реформ в США на рубеже XIX—XX веков, включая борьбу с туберкулёзом и дифтерией. За свою деятельность в Европе после Первой мировой войны стала в 1919 году кавалером ордена Почетного легиона (Франция).

Биография 
Родилась 20 декабря в 1850 года в Нью-Йорке. Воспитывалась в консервативной баптистской семье, тесно связанной с церковью Madison Avenue Baptist Church, была её прилежной прихожанкой.

Её отец — , был успешным предпринимателем, владел рядом компаний и был членом исполнительного комитета Совета директоров Chicago, Milwaukee and St. Paul Railway. Город , штат Южная Дакота, был назван в его честь. На момент смерти в 1884 году, его состояние оценивалось  половину из которых он оставил своему сыну Иосифу, а остальные — дочери Элизабет и внучке Элеоноре.

Образование получила дома у частных репетиторов, путешествовала по Европе, где интересовалась искусством, как и ее отец, который собирал работы живописцев Барбизонской школы. 15 июня 1876 вышла замуж за Абрахама Андерсона (1846—1940), американского художника и мецената, который происходил из семьи голландской реформатской церкви: отец — преподобный Уильям Андерсон (, 1814—1887), мать — Сара Луиза Райерсон (, 1818—1907).

Деятельность 
Будучи обеспеченной женщиной, Элизабет занималась благотворительной деятельностью. В 1891 году она помогла доктору Edward Livingston Trudeau создать санаторий для туберкулезных больных в местечке Saranac Lake, штат Нью-Йорк, где с 1893 до его смерти финансировала расходы лаборатории на исследования лечения туберкулёза. В 1904 году для улучшения санитарной ситуации в Нью-Йорке, она представила модель городской общественной бани. В 1909 году создала общество Children’s Aid Society в городе Chappaqua, штат Нью-Йорк, для помощи выздоравливающим детям. В 1912 году с женой бизнесмена и филантропа William Kissam Vanderbilt создала стационар для больных туберкулёзом. В 1913 года образовала департамент социальной защиты ассоциации по улучшению положения бедных слоев населения (предшественник нынешнего некоммерческого общества Community Service Society of New York). Позже в рамках этого департамента она финансировала общественные школьные обеды в Нью-Йорке на  при условии улучшения санитарной и гигиенической обстановки в школах. В 1916 году Андерсон выделила  для Лиллиан Уолд на организацию её Henry Street Settlement, занимавшуюся медицинской помощью бедным жителям Нью-Йорка. В 1914—1920 годах Элизабет Андерсон была спонсором Национального комитета психической гигиены () США, который и поныне работает под названием Психическая гигиена Америки (), организованного психогигиенистом Клиффордом Бирсом.

Также Элизабет Андерсон внесла свою лепту в области женского и афро-американского образования, помогая Кларе Спенс () в создании в Нью-Йорке школы Spence School (1892 год), в которой училась дочь Элизабет — Элеонора; также участвовала в перестройке гринвичской школы Greenwich Academy. Она создала Milbank Agricultural Hall в университете Tuskegee University штата Алабама, выделила  для Fisk University в Нэшвилле, штат Теннесси. В 1905 году Андерсон предоставила  для открытия и финансирования до своей смерти в Гарлеме офиса юридической помощи малоимущим гражданам ().

Элизабет Милбэнк Андерсон и Альберт Милбэнк () в 1905 году создали один из первых общественных фондов Memorial Fund Association, который после смерти Элизабет в 1921 году был переименован в Milbank Memorial Fund. Миссия фонда с момента его создания было улучшение здоровья граждан страны с использованием достижений системы здравоохранения. Интересно, что после Первой мировой войны фонд одним из первых оказал помощь сильно пострадавшей Сербии, которая остро в ней нуждалась: создавал жильё для сирот, центры здоровья, в сотрудничестве с Красным Крестом учил новых медсестёр.

Смерть 

Умерла от анемии 22 февраля 1921 года в Нью-Йорке. Была похоронена на кладбище Putnam Cemetery города Гринвич, штат Коннектикут в мавзолее Милбэнков. У неё была дочь — Eleanor Milbank Anderson Campbell (1878—1959) и внучка — полная тёзка Elizabeth Milbank Anderson (1905—1930).

Примечания

Ссылки 
 Milbank Memorial Fund
 Elizabeth Milbank Anderson, Public Health Activist

Благотворители